Rubén Rodríguez peut désigner :
 Rubén Rodríguez Pérez, développeur de logiciels libres espagnol ;
 Rubén Rodríguez (né en 1953), basketteur portoricain ;
 Rubén Rodríguez López, personnalité politique de l'Uruguay.